Il nome Arvicola può riferirsi a diversi tipi di roditori della sottofamiglia Arvicolinae:

 Arvicolini sottofamiglia di roditori della  famiglia Cricetidae
 Arvicola genere di roditori della famiglia Cricetidae
 Comune topo campagnolo o Arvicola campestre 
 Arvicola d'acqua anche conosciuta come Arvicola acquatica europea o Ratto d'acqua
 Arvicola rossastra o Arvicola dei boschi
 Arvicola delle nevi
 Arvicola di Savi